Simón Bolívar, líder político sul-americano
Simón Bolívar (Paraguai), cidade paraguaia
General Simón Bolívar, cidade do México
Simón Bolívar (Anzoátegui), município venezuelano
Simón Bolivar (distrito), no Peru

Ver também
Bolívar

Desambiguações de topônimos